

Geografia 
 Musashi – vecchia provincia del Giappone
 Musashi – vecchia città giapponese della Prefettura di Ōita, oggi confluita in Kunisaki

Persone 
 Musashi – kickboxer giapponese
 Mark Musashi – artista marziale e attore giapponese
 Miyamoto Musashi – militare e scrittore giapponese

Altro 
 Musashi – nome proprio di persona maschile giapponese
 Musashi – romanzo di Eiji Yoshikawa del 1935 
 Musashi – nave da battaglia giapponese della seconda guerra mondiale
 Musashi – serie televisiva giapponese del 2003
 Musashi  – anime giapponese del 2006